Stony Hill School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stony Hill School (Windsor, Connecticut), NRHP-ID 88001504
 Stony Hill School (Waubeka, Wisconsin), NRHP-ID 76000072